Munther ist der Familienname folgender Personen:

 Liam Munther (* 2001), schwedischer Fußballspieler
 Paul Munther (* 1939), schwedischer Radrennfahrer
 Ulrik Munther (* 1994), schwedischer Sänger und Songwriter

Siehe auch:
 Münther